Le tournoi de tennis de Fribourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Fribourg-en-Brisgau du 11 au .

Catherine Tanvier remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Arraya, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bettina Bunge et Eva Pfaff.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Fribourg
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Fribourg-en-Brisgau
Fribourg
Sport en Allemagne en 1983
Tennis en juillet 1983